

Фокино — присілок, Нижньоінгаський район, Красноярський край
 Фокино — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Фокіно